Григор Еремович Авагян (, 23 сентября 1928, Грозный — 4 декабря 2005, Ереван) — армянский научный, общественный и государственный деятель. Доктор географических наук (1972), профессор (1974), академик (1996, член-корреспондент, 1990).

Биография 
 1947—1952 — Ереванский государственный университет.Экономист-географ.
 1952—1958 — преподавал в средних школах №12 и№85 (г. Еревана).
 1958—1961 — старший научный сотрудник в НИИ педагогических наук Армянской ССР.
 1962—1974 — доцент Ереванского государственного университета.
 1976—2000 — заведующий кафедрой экономической географии в Ереванском институте народного хозяйства.
 1976—1990 — заведующий лабораторией исследований горных районов.
 1990—1995 — был депутатом Верховного Совета Армении. Член конституционной комиссии.
 1995—1999 — вновь депутат парламента. Член постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и вопросам молодёжи. Беспартийный.
 1992—2005 — председатель общенациональной благотворительной студенческой организации «Пармани».

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Преподаватели вузов Армении
Депутаты Верховного Совета Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Академики НАН Армении
Выпускники Ереванского государственного университета